Наро́дное Собра́ние Респу́блики Дагеста́н — законодательный (представительный) однопалатный орган государственной власти Республики Дагестан, является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти республики.

Народное Собрание Республики Дагестан состоит из 90 депутатов, которые избираются гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Действующий седьмой состав был избран в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Председатели

Фракции

6 созыв (2016—2021)

7 созыв (2021—2026)

Комитеты 
 Комитет по аграрной политике и природопользованию
 Комитет по бюджету, финансам и налогам
 Комитет по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению
 Комитет по здравоохранению и социальной политике
 Комитет по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений
 Комитет по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму
 Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
 Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству

Представители в Совете Федерации 
Керимов Сулейман Абусаидович — с 2008 года.

Ссылки 
 Народное Собрание Республики Дагестан официальный сайт
Личная страница  Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Аскедерова Заура Асевовича

Народное собрание Республики Дагестан